Lukavec est un toponyme qui peut désigner :

, une localité de la municipalité de Velika Gorica, dans le comitat de Zagreb.

Lukavec, une commune du district de Litoměřice, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lukavec, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Lukavec u Hořic, une commune du district de Jičín, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie